Felipe Alvear – schermidore cileno
 Francisco Jorge Bullrich Lezica Alvear – architetto e pittore argentino
 Soledad Alvear – politica cilena
 Yuri Alvear – judoka colombiana

Pagine correlate
 De Alvear